Минулорічні чемпіонки Ольга Данилович та Тамара Зіданшек цього року не грали в  турнірі.

Переможцями стали Гейлі Картер та Луїза Стефані. У фіналі вони здолали пару   Даліла Якупович / Сабріна Сантамарія, 6–3, 7–6(7–4).

Сіяні пари

Сітка

Турнірна сітка

Посилання 

 Основна сітка 

Tashkent Open — Doubles
Tashkent Open
2019 в узбецькому спорті